Satosaari est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Tommi Satosaari (né en 1975), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 2001), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois